Il singolare del torneo di tennis Chicago WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Bill Scanlon 6-2, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 José Luis Clerc (secondo turno)

 Wojciech Fibak (campione)
 Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Parte alta

Collegamenti esterni 

Chicago WCT 1982